Зіна Гаррісон-Джексон і Лариса Нейланд були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Гаррісон-Джексон, яка виступала в парі з Катріною Адамс.

Адамс і Гаррісон-Джексон програли в другому колі парі Мерседес Пас і Шон Стаффорд.

Манон Боллеграф і Ренне Стаббс виграли титул, перемігши у фіналі пару Ніколь Брандтке і Крістін Редфорд з рахунком 3–6, 6–4, 6–4.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікаційна сітка

Посилання 
 DFS Classic 1995 Draws
 ITF Tournament Page 
 ITF doubles results page
 ITF doubles qualifying results page

Birmingham Classic (теніс)
Тур WTA 1995